Поліна Городнича ( 2005, Одеська область) — українська гімнастка. Кандидат в майстри спорту.

Спортивна кар'єра 
Вихованка Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Чорноморець".

2022

Дебютувала на чемпіонаті світу в Софії, Болгарія, вправою за стрічкою, де в кваліфікації продемонструвала 19 результат. На турнір добирались автобусом протягом двох діб.

Результати на турнірах

Примітки 
Українські художні гімнастки
Уродженці Запоріжжя